Coblenz steht für:
 Coblenz, bis zum 26. Mai 1926 die Schreibweise von Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Coblenz (Göda), Ortsteil von Göda, Sachsen
 Coblenz (Namibia), Ort in Namibia
 Coblenz (Schiff)

Coblenz ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Coblenz (1863–1923), deutscher Pädagoge und Rabbiner
 Götz-Ulrich Coblenz (* 1953), deutscher Pfarrer und Reiseschriftsteller 
 Walter Coblenz (1928–2022), amerikanischer Filmproduzent
 Werner Coblenz (1917–1995), deutscher Archäologe
 Coblenz, Scharfrichter und ab 1700 auch Hofmedicus unter Friedrich I. von Preußen, siehe Chirurgie#Feldscher und Handwerkschirurgen

Siehe auch:

 Koblenz (Begriffsklärung)
 Cobenzl